Seeland (eiland) - een eiland van Denemarken
 Seeland (regio) - een bestuurlijke regio in Denemarken
 Seeland (district) - een district in het Zwitserse kanton Bern 
 Seeland (Saksen-Anhalt) - een stad in Saksen-Anhalt
 Seeland (Zwitserland) - een regio in Zwitserland

Zie ook 
 Zeeland (doorverwijspagina)
 Sealand - een niet-erkend staatje op een voormalig marineplatform
 Neu-Seeland - een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg